Drowning peut désigner :

Musique 
 Drowning, une chanson des Backstreet Boys ;
 Drowning, une chanson de Banks ;
 Drowning, une chanson de Crazy Town ;
 Drowning, une chanson de Hootie & the Blowfish ;
 Drowning, une chanson de A Boogie wit da Hoodie.

Cinéma 
 Drowning, un film américain sorti en 2019.